Риис:
 Риис, Якоб Август (, 1849-1914) — датско-американский журналист и фотограф.
 Рисс, Нельсон (, род. 1942) — канадский бизнесмен и политик, член парламента.